Гардинер има више значења:
 Гардинер (Њујорк)
 Гардинер (Монтана)
 Гардинер (Орегон)
 Гардинер (Мејн)